Antica arcidiocesi di Canterbury – antica sede arcivescovile cattolica
Diocesi anglicana di Canterbury – sede arcivescovile anglicana